Bloedwraak, een vorm van eigenrichting
Vendetta (boek), een spionageroman uit 1991 van de Zweedse auteur Jan Guillou
Vendetta (computerspel), een computerspel voor de Commodore 64
Vendetta (1950), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Mel Ferrer
Vendetta (1986), een Amerikaanse actiefilm onder regie van Bruce Logan
Vendetta (1995), een Zweedse misdaadfilm onder regie van Mikael Håfström
Vendetta (2013), een Britse actiefilm onder regie van Stephen Reynolds